Ліфанов — російське прізвище.

Відомі носії

Жінки 
 Ліфанова Ірина Вікторівна — завідувач відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», заслужений лікар України.

Чоловіки 
 Ліфанов Борис Миколайович (1957 —  2016) — російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії.
 Ліфанов Володимир ( 1984) — російськийдизайнер.
 Ліфанов Іван Кузьмич ( 1942 —  2016) — радянський та російський математик.
 Ліфанов Ігор Романович ( 1965) — російський актор театру і кіно.
 Ліфанов Микола Михайлович ( 1904 —  1975) — радянський дипломат.
 Ліфанов Олег Миколайович ( 1947 —  2009) — радянський боксер.

Див. також 
 Ліванов

Примітки 

Російські прізвища